1936/37 was het 26ste seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de WFV (Wiener Fußllverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan. De hoogste klasse was de Nationalliga, daaronder stond de II. Liga. In de andere deelstaten was de Landesliga de hoogste mogelijke speelklasse. De kampioenen van de Landesliga's speelden om het Amateurkampioenschap.

Nationalliga 

Kampioenploeg Admira:Peter Platzer - Anton Schall, Otto Marischka; Johann Urbanek, Drapella, Opl, Siegfried Joksch; Leopold Vogl, Wilhelm Hahnemann, Karl Stoiber, Josef Bican, Fritz Klacl, Adolf Vogl - Trainer: Hans Skolaut

Eindronde 
Voor het eerst nam er een profteam van buiten de omgeving van Wenen deel aan de eindronde, waardoor er dit jaar drie deelnemers waren.

II. Liga 
De tweede klasse was ingedeeld in een groep noord en een groep zuid. In beide groepen speelden 14 clubs die twee keer tegen elkaar speelden. De kampioenen speelden in de eindronde om een promotieticket naar de hoogste klasse. Doordat er in het volgende seizoen nog maar één tweede klasse zou zijn, waren er dit seizoen veel degradanten.

II. Liga Nord

II. Liga Süd

Amateurkampioenschap

Landesliga

Niederösterreich 
1. Wiener Neustädter SC werd kampioen.

Oberösterreich

Burgenland 
SC Hutter & Schrantz Pinkafeld werd kampioen

Salzburger

Steiermark

Kärnten 
De volgende clubs namen deel aan het kampioenschap van Karinthië:
Klagenfurter AC - kampioen
SK Austria Klagenfurt
Villacher SV
SK Weiß-Grün Klagenfurt
SK Rapid Klagenfurt
SV Rot-Weiß Villach

Tirol

Vorarlberg 

Oostenrijks voetbalseizoen